Primo Levi kan henvise til:

 Primo Levi (1919–1987) – italiensk forfatter
 Primo Levi (journalist) (1853–1917) – italiensk journalist